Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2012 wurde im Frühjahr 2011 in insgesamt elf Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Kroatien konnten in der Qualifikation die weiteren elf Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in vier Gruppen gegeneinander. Die drei Gruppenersten rückten in die Qualifikationsrunde auf.

Für das Endturnier vom 31. Januar bis 11. Februar 2012 in Zagreb und Split konnten sich Spanien, Aserbaidschan, Russland, Serbien, Portugal, Tschechien, Rumänien, Ukraine, Türkei, Italien und Slowenien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Vorrunde 
Die farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Qualifikationsrunde 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Ungarn.

Gruppe A 
Die Spiele wurden im Palace of Sport in Baku, Aserbaidschan ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele wurden im Topsportcentrum in Rotterdam, Niederlande ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele wurden in der Hala Widowiskowo-Sportowa BBOSiR in Bielsko-Biała, Polen ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele wurden im Sala Polivalentă in Târgu Mureș, Rumänien ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele wurden im Palace of Sports "Lokomotiv" in Charkiw, Ukraine ausgetragen.

Gruppe F 
Die Spiele wurden in der Dvorana Tri Lilije in Laško, Slowenien ausgetragen.

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Futsal-EM
 rsssf.com: Ergebnisliste der Qualifikation für 2012 (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Aserbaidschan
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Polen
Sportveranstaltung in Rumänien
Sportveranstaltung in der Ukraine
Sportveranstaltung in Slowenien
Futsal (Kroatien)